Papillon — четырнадцатый студийный и десятый франкоязычный альбом Лары Фабиан, выпущенный в 2018 году на лейблах 9 Productions и  Odacity Music. В 2020 году альбом был переиздан под названием Papillon(s) с бонус-треками.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 



Альбомы Лары Фабиан
Альбомы Sony Music Entertainment